Iradier ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Iradier (Manuel Fermín Iradier y Bulfy; 1854–1911), spanischer Afrikaforscher und Erfinder
 Sebastián Iradier, (Sebastián de Iradier y Salaverri; 1809–1865), spanischer Komponist